Bångtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bångtjärnen, Dalarna, sjö i Smedjebackens kommun, 
Bångtjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun,  (6,3 ha)
Bångtjärnen, Lappland, sjö i Storumans kommun,  (9,62 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn